Гранитвил има више значења:
 Гранитвил (Јужна Каролина)
 Гранитвил (Вермонт)
 Гранитвил (Калифорнија)